Var det mord? er den danske titel på romanen "Sparkling Cyanide" af Agatha Christie
 Var det mord? (dansk roman)- en roman af Kirsten Holst